Mobility (englisch für „Beweglichkeit“) steht für:

 E-Mobility (Geschäftsprozesse), Online-Abwicklung von Aufträgen und Geschäftsprozessen
 Mobility Carsharing, Schweizer Verkehrsunternehmen
 ATI Mobility Radeon, Grafikprozessor-Reihe
 Rage Mobility, Grafikprozessor-Reihe für Notebooks, siehe ATI Rage #Notebook

Siehe auch:

 Mobilität (Begriffsklärung)